Храм Двенадцати Апостолов — название христианских храмов, освящённых во имя двенадцати святых апостолов.

Престольный праздник православных храмов — Собор двенадцати апостолов, отмечаемый .

Россия 
 Храм Двенадцати Апостолов — в Балаклаве.
 Церковь Двенадцати Апостолов на Пропастех — в Великом Новгороде.
 Церковь Двенадцати апостолов — в Москве.
 Храм Двенадцати Апостолов в Ховрине — в Москве.
 Собор Двенадцати Апостолов Иоанновского монастыря — в Санкт-Петербурге.
 Церковь Двенадцати Апостолов — в Судаке.
 Храм Двенадцати Апостолов — в Туле.
 Церковь Двенадцати Апостолов — в Холмогорах.

Греция 
 Церковь Святых Апостолов — в Афинах.
 Церковь Святых Апостолов — в Салониках.

Грузия 
 Храм Двенадцати Апостолов — в Мцхете.

Израиль 
 Храм Двенадцати Апостолов — в Капернауме.
 Церковь Двенадцати Апостолов — в Тверии.

Италия 
 Базилика Двенадцати Святых апостолов — в Риме.
 Церковь Святых Апостолов — в Венеции.

Турция 
 Церковь Апостолов — в Константинополе (разрушен в 1461 году)
 Церковь святых апостолов — в Карсе.

Украина 
 Собор Апостолов — в Белгороде-Киевском (утрачен).
 Церковь Двенадцати апостолов в Китаевской пустыни — в Киеве.